Altingsvalget 1971 blev afholdt på Island den 13. juni 1971.

Politiske valg i 1971
Politiske valg i Island